Арија може бити:

 Арија (музика)
 Арија (сатрапија)